Кишкунмайша () — небольшой город на юге Венгрии, входит в состав медье Бач-Кишкун.

География 
Город находится в восточной части медье, на относительно равнинной местности, на берегу канала Фехерто-Майшаш-Фечаторна. Абсолютная высота — 100 метров над уровнем моря.
Кишкунмайша расположена на расстоянии приблизительно 43 километров к югу от Кечкемета, административного центра медье и на расстоянии 110 километров к юго-востоку от Будапешта, столицы страны.
Город занимает площадь 221,99 км².

Население

По данным официальной переписи 2001 года, население составляло 12 091 человек.
Динамика численности населения города по годам:

В этническом составе населения преобладают венгры (96 %).

Города-побратимы

Примечания

Города Венгрии